Disappointment (englisch für ‚Enttäuschung‘) steht für:

 Disappointment (The Cranberries), Lied auf dem Album No Need to Argue

geografische Objekte:

 Disappointment Creek (Utukok River) in North Slope Borough, Alaska
 Disappointment Island der Auckland Islands
 Disappointment Islands, Atolle in Französisch-Polynesien
 Disappointment Mountain, Gipfel der Sawtooth Mountains, Minnesota
 Disappointment Peak (Wyoming), Gipfel in der Teton Range
 Camp Disappointment, Station der Lewis and Clark Expedition
 Cape Disappointment State Park im Pacific County, Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten
 Lake Disappointment, australischer Salzsee
 Mount Disappointment in der Great Dividing Range, Victoria, Australien
 Mount Disappointment (Kalifornien), San Gabriel Mountains

Siehe auch:
 Kap Disappointment